Ролен Арсеньевич Иоаннеся́н (1907—1995) — советский учёный, создатель многоступенчатого турбобура.

Биография 
Окончил Азербайджанский политехнический институт (1930).
 1931—1934 — инженер-конструктор, старший инженер, руководитель отдела АзИНмаша,
 1934—1941 — зам. главного инженера, главный инженер конторы турбинного бурения объединения «Азнефть».
 1941—1942 — главный инженер конторы турбинного бурения Молотовнефтекомбината (Краснокамск).
 1942—1949 — начальник отдела турбинного бурения Наркомнефти, зам. начальника Главнефтедобычи,
 1949—1953 — начальник СКБ-2 Миннефтепрома,
 1953—1992 — зам. директора и главный инженер (до 1960 года), заведующий лабораторией, старший научный сотрудник ВНИИБТ.

Доктор технических наук, профессор.

Сын — Иоаннесян, Юрий Роленович (р. 1934—2003), доктор технических наук, профессор.

Награды и премии 
 заслуженный деятель науки РСФСР
 Почетный нефтяник.
 премия имени И. М. Губкина.
 Сталинская премия третьей степени (1942) — за изобретение многоступенчатой гидравлической турбины для бурения глубоких скважин
 Сталинская премия второй степени (1947) — за разработку и широкое внедрение метода непрерывного наклонного бурения нефтяных скважин
 три ордена Трудового Красного Знамени
 два ордена «Знак Почёта»
 медали
 Золотые медали ВДНХ.

Сочинения 
 Основы теории и техники турбинного бурения. 1953. 284 с.
 Турбобуры с наклонной линией давления [Текст] : [Сборник статей] / Под науч. ред. д-ра техн. наук Р. А. Иоаннесяна. - Москва : Недра, 1969. - 190 с. : ил.; 22 см. - (Труды/ М-во нефтедобывающей пром-сти СССР. Всесоюз. науч.-исслед. ин-т буровой техники "ВНИИБТ" Вып. 22).
 Иоаннесян Р.А., Королько Е.И. Повышение эффективноститурбинного бурения // Нефтяное хозяйство, 1989, № 12.

Источники 
 Иоаннесян Ролен Арсеньевич
 http://www.vniibt.ru/about/prominent/
 Профессионалы нефтегазовой отрасли

Нефтяники СССР